Steve Johnson peut désigner :
 Steve Johnson (1957-), joueur de basket-ball américain ;
 Steve Johnson (1960-), maquilleur d'effets spéciaux ;
 Steve Johnson (1987-), joueur de baseball américain ;
 Steve Johnson (1989-), joueur de tennis américain.